Фаса́д:
 Фасад — лицевая сторона здания.
 Фасад — шаблон проектирования в программировании.
 Façade — компьютерная игра, вышедшая в 2005 году.
 Fassade — альбом готик-метал-группы Lacrimosa, выпущенный в 2001 году.